Comstock se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Henry Comstock
 William P. Comstock